Göktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Göktjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Göktjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (9,4 ha)
Göktjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (12,1 ha)
Göktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn